

Patronyme
 André Malartre, (1921-1995), fut un poète et homme de théâtre français.
 Henri Malartre, (1906-2005), fut un industriel de la démolition automobile, un collectionneur et le fondateur du Musée de l'automobile de Rochetaillée sur Saône près de Lyon.
 Jean-Baptiste Malartre, est un acteur français sociétaire de la Comédie-Française.
 Pierre Malartre, (1834-1911), était un homme politique français.

Autres
 Le musée de l'automobile Henri-Malartre,  est consacré à l'automobile et aux transports publics. Il est situé à Rochetaillée-sur-Saône, près de Lyon, sur le domaine du château. 

Homonymie
Homonymie de patronyme